Клан Піткерн — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.

Топонім

Піткерн — єдина заморська територія Великої Британії у Тихому океані.

Піткерн — місто, штат Нью-Йорк
 Піткерн — місто, штат Пенсільванія